Claude Savard ist der Name folgender Personen:

* Claude Savard (Historiograf) (um 1640–nach 1700), französischer Historiograf und Dichter 
 Claude Savard (Pianist) (1941–2003), kanadischer Pianist und Musikpädagoge
 Claude Savard (Manager), Industriemanager 
 Claude Savard (Kameramann), kanadischer Kameramann 
 Claude Savard (Sportwissenschaftler) (* 1961), kanadischer Sportwissenschaftler und Hochschullehrer